Avanti (czasopismo) – polski magazyn Agory o zakupach
 Avanti (królestwo) – starożytne królestwo w Indiach
 Avanti (z wł. "Naprzód") – dziennik Włoskiej Partii Socjalistycznej założony w 1897 r. w Rzymie
 Avanti! – amerykańsko-włoski film z 1972 roku w reżyserii Billy'ego Wilder'a

Przypisy